Кріт — рід ссавців з родини кротових
 Кріт — агент розвідувальних служб, глибоко вкорінений у ворожу структуру
 «Кріт» — модель радянського мотоблока (малогабаритного культиватора), що випускалася з 1983 року
 «Кріт» — фільм режисера Рафаеля Левандовського
 «Кріт» — цикл мультфільмів

Див. також 
 Крит (Кріт, Кріті) — острів у Середземному морі
 Крот (значення)